Итемген — топонимы в Казахстане:
 Итемген — озеро.
 Итемген — бывшее село.